

Codici 
 JHS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Holsteinsborg (Groenlandia)

Sigle 

 JHS - Azienda statunitense produttrice di pedalini per chitarra fondata da Joshua Heath Scott nel 2007

Altro 
Variante del nomen sacrum IHS.